Хёльцель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хёльцель, Адольф (1853—1934) — немецкий художник.
 Хёльцель, Густав (1813—1883) — австрийский композитор.
 Хёльцель, Герберт (1925—2008) — австрийский энтомолог.
 Хёльцель, Йо́ханн — австрийский музыкант, известный под псевдонимом Фалько.